Лосятинська сільська рада — Київська область, Васильківський район
 Лосятинська сільська рада — Тернопільська область, Кременецький район